Moanin’ ist die Bezeichnung von:
 Moanin’ (Album), einem Jazzalbum von Art Blakey und seinen Jazz Messengers
 Moanin’ (Jazzstandard), einer Komposition von Bobby Timmons